Grenzgang steht für:
 Grenzbegehung, eine Tätigkeit, um eine (Gemeinde-)Grenze zu kontrollieren, freizuhalten oder die Kenntnis über den Verlauf von Grenzen zu vermitteln (siehe auch Flur (Gelände) und Feldgeschworene)
 Volksfeste mit Grenzbegehungen in Mittelhessen:
 Grenzgang Biedenkopf – der größte und älteste der mittelhessischen Grenzgänge
 Grenzgang Buchenau
 Grenzegang Wetter
 Grenzgang Wollmar
 Grenzgang Goßfelden
 Grenzgang Münchhausen
 Unter den Begriffen Schnadegang und Banntag gibt es in anderen Regionen vergleichbare Volksfeste.
 Grenzgang (Roman), ein Roman (2009) von Stephan Thome
 Grenzgang (Film), ein Fernsehfilm (2013) von Brigitte Maria Bertele nach dem o. g. Roman

Siehe auch:
 Grenzgänger